Jacek Kwiatkowski (oficer)
 Jacek Kwiatkowski (poseł)